Unterseeboot 47 ou U-47 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 47, de type U 43, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1915 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale et qui a été sabordé le .
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-47, un sous-marin de type UB II lancé en 1916 et transféré à l'Autriche-Hongrie le , renommé U-47; et qui s'est rendu en 1920.
UC-47, un sous-marin de type UC II lancé en 1916 et qui a été coulé le .
L'Unterseeboot 47, un sous-marin de type VII.B, a été lancé en 1938 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été porté disparu le .

Unterseeboot 47 ou U-47 ou U-XLVII peut faire référence également à:
L'Unterseeboot 47, de la classe U-43, sous-marin de la marine austro-hongroise pendant la Première Guerre mondiale.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930